Wasberen
 Racoon, een Nederlandse band.